Peri (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
Peri (Estland), een plaats in Estland, gemeente Põlva vald
Peri (Griekenland), een plaats op het Griekse eiland Kreta
Peri (Italië), een gemeente in de Italiaanse regio Veneto
 Peri (περί), een Grieks voorzetsel dat iets als rondom, omheen, rond betekent; voorbeelden: perifeer, periode
Peri (Perzië), de Peri's uit de Perzische mythologie
PERI, een Duits bedrijf in de bouwwereld

Personen:
Jacopo Peri (1561-1633), Italiaans renaissancecomponist
Yaakov Peri (1944), Israëlisch politicus, topfunctionaris en ex-hoofd veiligheidsdienst Sjien Beet